Паула Бадоса је освојила титулу. У финалу је победила Ану Коњух пошто је предала меч при резултату 6–2, 2–0. Ово је било прво издање турнира.

Носиоци 

  Анастасија Пављученкова (одустала)
  Јулија Путинцева (друго коло)
  Шуај Џанг (прво коло)
  'Паула Бадоса (победница)

<li> Надија Подороска (четвртфинале)
<li> Кристина Младеновић (прво коло)
<li> Ребека Петерсон (четвртфинале)
<li> Данка Ковинић (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Србије у тенису
Тенис 2021.
Тенис у Београду